Rhinocerotoidea — надродина непарнокопитних ссавців, яка включає єдину сучасну родину носорогових (Rhinocerotidae) та низку викопних форм.

Систематика 
 Надродина Rhinocerotoidea
 Родина Amynodontidae †
 Родина Eggysodontidae †
 Родина Hyrachyidae †
 Родина Hyracodontidae †
 Родина Rhinocerotidae

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає положення групи серед парнокопитних:

Примітки 

Непарнокопитні
Надродини ссавців